Die Curling-Europameisterschaft 2015 der Männer und Frauen fand vom 19. bis 28. November im dänischen Esbjerg statt. Titelverteidiger bei den Frauen war die Schweiz und bei den Männern Schweden.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin

Draw 1 
21. November 9:00 Uhr

Draw 2 
21. November 19:00 Uhr

Draw 3 
22. November 12:00 Uhr

Draw 4 
22. November 9:00 Uhr

Draw 5 
23. November 19:00 Uhr

Draw 6 
24. November 14:00 Uhr

Draw 7 
25. November 8:00 Uhr

Draw 8 
25. November 16:00 Uhr

Draw 9 
26. November 9:00 Uhr

Tie-Break 
26. November 14:00 Uhr

Schweden qualifiziert sich damit als Vierter der Vorrunde für das Halbfinale. Schottland wird auf Platz fünf gewertet.

Italien wird damit auf Platz 8 gewertet. Die tschechische Mannschaft steigt als Tabellenneunter in die B-Gruppe ab.
Italien bewahrte sich damit die Chance in Relegationsspielen gegen den Sieger der B-Gruppe an den Weltmeisterschaften 2016 teilzunehmen.

Playoffs

Halbfinale 
27. November 13:30 Uhr

Spiel um Platz 3 
27. November 19:00 Uhr

Finale 
28. November 10:00 Uhr

Endstand 

Tschechien und die Niederlande steigen damit in die B-Gruppe ab. Dänemark und Österreich steigen als Finalteilnehmer der B-Gruppe in die A-Gruppe der EM 2016 auf.  
In der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaften 2016 gegen den Sieger der B-Gruppe Dänemark (Modus Best-Of-Three) unterlag Italien in mit 2-4 und 2-7, sodass die sieben bestplatzierten Mannschaften sowie Dänemark für die WM 2016 qualifiziert sind.

Turnier der B-Gruppe

Teilnehmer

Gruppe A

Gruppe B

Round Robin Gruppe A 

Dänemark qualifiziert sich direkt für das Halbfinale, Litauen und Slowenien gehen in das Viertelfinale.
Wales und Belgien müssen sich in der Relegationsrunde für den Verbleib in der B-Gruppe qualifizieren.

Draw 1 
20. November 2015

Draw 2 
21. November 19:00 Uhr

Draw 3 
23. November 12:00 Uhr

Draw 4 
22. November 20:00 Uhr

Draw 5 
23. November 16:00 Uhr

Draw 6 
24. November 20:00 Uhr

Draw 7 
25. November 16:00 Uhr

Tie-Break 
26. November 12:00 Uhr

Slowenien wird durch den Sieg als Tabellendritter gewertet und qualifiziert sich somit für das Viertelfinale.

Round Robin Gruppe B 

Österreich qualifiziert sich direkt für das Halbfinale, Lettland und Israel gehen in das Viertelfinale. Kroatien und Estland müssen sich in der Relegationsrunde für den Verbleib in der B-Gruppe qualifizieren.

Draw 1 
20. November 17:30 Uhr

Draw 2 
21. November 20:00 Uhr

Draw 3 
22. November 16:00 Uhr

Draw 4 
23. November 8:00 Uhr

Draw 5 
24. November 16:00 Uhr

Draw 6 
25. November 8:00 Uhr

Draw 7 
26. November 8:00 Uhr

Tie-Break 
26. November 16:00 Uhr

Israel wird durch den Sieg als Tabellendritter gewertet und qualifiziert sich somit für das Viertelfinale.

Playoffs

Viertelfinale 
26. November 20:00 Uhr

Halbfinale 
27. November 9:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
27. November 13:30 Uhr

Finale 
27. November 13:30 Uhr

Relegation 
1. Runde
27. November 9:00 Uhr

Das Spiel der beiden Tabellensiebten konnte Belgien für sich entscheiden und so den Verbleib in der B-Gruppe sichern. Kroatien hat gegen den Sieger der Partie der beiden Tabellenachten noch eine zweite Chance.

Belgien hat die Partie der beiden Tabellenachten für sich entschieden und tritt am nächsten Tag gegen den Verlierer des Duells der Tabellensiebten an. Estland muss sich aus der B-Gruppe verabschieden. 
2. Runde
28. November 9:00 Uhr

Nach dem Sieg von Belgien über Kroatien stehen Estland und Kroatien als Absteiger aus der B-Gruppe fest.

Qualifikation WM 2016 
Die sieben Bestplatzierten der Hauptrunde qualifizieren sich für die WM 2016. Der achte europäische Startplatz wird zwischen dem achtplatzierten der Hauptrunde (Italien) und dem Sieger des B-Turniers (Dänemark) entschieden. Das Team, das zuerst zwei Siege erreicht hat, wird an der WM 2016 teilnehmen.
 Spiel 1
27. November 19:00 Uhr

 Spiel 2
28. November 9:00 Uhr

Dänemark hat Italien mit 2:0 in den Playoffs besiegt und nimmt somit als achte europäische Mannschaft an der WM 2016 teil.

Turniergesamtwertung Männer

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin

Draw 1 
20. November 17:30 Uhr

Draw 2 
21. November 14 Uhr

Draw 3 
22. November 8:00 Uhr

Draw 4 
22. November 16:00 Uhr

Draw 5 
23. November 14:00 Uhr

Draw 6 
24. November 9:00

Draw 7 
24. November 19:00 Uhr

Draw 8 
25. November 12:00 Uhr

Draw 9 - FA 
25. November 20:00 Uhr

Playoffs

Halbfinale 
26. November 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
27. November 19:00 Uhr

Finale 
28. November 15:00 Uhr

Turnier der B-Gruppe

Teilnehmer

Draw 4 
21. November 16:00 Uhr

Draw 8 
24. November 12:00 Uhr

Draw 12 
26. November 12:00 Uhr

Turniergesamtwertung Frauen

Weblinks 
 

2015
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Esbjerg Kommune
Curling (Königreich Dänemark)